Intestino delgado, parte do tubo digestivo que vai desde o estômago até ao intestino grosso;

Pessoas
 Agustín Delgado (1974), futebolista equatoriano;
 Cosme Delgado (século XVI), compositor português;
 Héctor Delgado Román, mais conhecido como Hector, el Father
 Humberto Delgado (1906–1965), general português, opositor do salazarismo;
 Javier Delgado (1975), futebolista uruguaio;
 João Pinto Delgado (1580–1653), poeta português, expoente da poesia cripto-judaica;
 Jorge Delgado (1975), futebolista uruguaio;
 Luís Delgado (1979), futebolista angolano.
 Marcelo Delgado (1973), futebolista argentino;
 Mário Delgado (1962), guitarrista português de jazz;
Pedro Delgado (1960), ciclista espanhol

Localidades
 Delgado (El Salvador), cidade e município de El Salvador;
 General Delgado, distrito do Departamento de Itapúa do Paraguai

Ver também

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de topônimos